

Geografia
 Beebe – comune dell'Arkansas, Stati Uniti
 Beebe – comunità del Dakota del Sud, Stati Uniti
 Beebe Plain – comune del Vermont, Stati Uniti

Persone
 Carole Beebe Tarantelli – politica e psicanalista statunitense naturalizzata italiana
 Dion Beebe – fotografo cinematografico australiano
 Ford Beebe – sceneggiatore, regista e produttore cinematografico statunitense
 Mike Beebe – politico statunitense
 William Beebe – ornitologo, entomologo, esploratore, biologo marino e scrittore statunitense